Andreas Nikolaus »Niki« Lauda, avstrijski dirkač formule 1 in podjetnik, * 22. februar 1949, Dunaj, Avstrija, † 20. maj 2019, Dunaj.

Andreas Nikolaus Lauda, bolj znan kot Niki Lauda, je bil avstrijski dirkač Formule 1. Bil je trikratni svetovni prvak v sezonah ,  in .

Športna kariera 

V močnem dežju na Veliki nagradi Nemčije 1976 je bil po hudi nesreči ujet v goreč dirkalnik. Kljub zelo pesimističnim napovedim zdravnikov je bil pripravljen za dirkanje že šest tednov pozneje, kot posledice nesreče pa je imel od takrat brazgotine po obrazu. Na zadnji dirki iste sezone pa je v podobno slabem vremenu na Veliki nagradi Japonske v drugem krogu zapeljal v boks in tako končal dirko, na kateri bi imel vse možnosti za osvojitev naslova prvaka. Tako je moral prepustiti naslov Jamesu Huntu, po tem pa so se skrhali tudi njegovi odnosi z Enzom Ferrarijem, vodjo in ustanoviteljem moštva Ferrari, za katerega je dirkal. Po njegovem rivalstvu s Huntom v tisti sezoni, je bil posnet film Dirka življenja iz leta 2013.

Popolni rezultati Formule 1

|-
! 
! STP March Racing Team
| March 711
| Ford Cosworth DFV
| JAR
| ŠPA
| MON
| NIZ
| FRA
| VB
| NEM
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
| ITA
| KAN
| ZDA
|
|
|
|
|
|
! -
! 0
|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| STP March Racing Team
| March 721
|rowspan="3"| Ford Cosworth DFV
|bgcolor="#CFCFFF"| ARG11
|bgcolor="#CFCFFF"| JAR7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="3"| -
!rowspan="3"| 0
|-
| March 721X
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#CFCFFF"| MON16
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| March 721G
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#CFCFFF"| VB9
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#CFCFFF"| AVT10
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA13
|bgcolor="#000000" style="color:#FFFFFF"| KANDSQ
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDANC
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Marlboro- BRM
| BRM P160C
|rowspan="3"| BRM V12
|bgcolor="#EFCFFF"| ARGRet
|bgcolor="#CFCFFF"| BRA8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="3"| 18.
!rowspan="3"| 2
|-
| BRM P160D
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| BRM P160E
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#DFFFDF"| BEL5
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠVE13
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA9
|bgcolor="#CFCFFF"| VB12
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#FFFFFF"| AVTDNS
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|
|
|-
! 
! Scuderia Ferrari
| Ferrari 312B3
| Ferrari V12
|bgcolor="#DFDFDF"| ARG2
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#CFCFFF"| JAR16
|bgcolor="#FFFFBF"| ŠPA1
|bgcolor="#DFDFDF"| BEL2
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠVERet
|bgcolor="#FFFFBF"| NIZ1
|bgcolor="#DFDFDF"| FRA2
|bgcolor="#DFFFDF"| VB'5
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|
|
! 4.
! 38
|-
!rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Scuderia Ferrari
| Ferrari 312B3
|rowspan="2"| Ferrari V12
|bgcolor="#DFFFDF"| ARG6
|bgcolor="#DFFFDF"| BRA5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|rowspan="2" bgcolor="#FFFFBF"| 1.
|rowspan="2" bgcolor="#FFFFBF"| 64.5
|-
| Ferrari 312T
|
|
|bgcolor="#DFFFDF"| JAR5
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#FFFFBF"| MON1
|bgcolor="#FFFFBF"| BEL1
|bgcolor="#FFFFBF"| ŠVE1
|bgcolor="#DFDFDF"| NIZ2
|bgcolor="#FFFFBF"| FRA1
|bgcolor="#CFCFFF"| VB8
|bgcolor="#FFDF9F"| NEM3
|bgcolor="#DFFFDF"| AVT6
|bgcolor="#FFDF9F"| ITA3
|bgcolor="#FFFFBF"| ZDA1
|
|
|
|-
!rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Scuderia Ferrari
| Ferrari 312T
|rowspan="2"| Ferrari V12
|bgcolor="#FFFFBF"| BRA1
|bgcolor="#FFFFBF"| JAR1
|bgcolor="#DFDFDF"| ZZDA2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|rowspan="2" bgcolor="#DFDFDF"| 2.
|rowspan="2" bgcolor="#DFDFDF"| 68
|-
| Ferrari 312T2
|
|
|
|bgcolor="#DFDFDF"| ŠPA2
|bgcolor="#FFFFBF"| BEL1
|bgcolor="#FFFFBF"| MON1
|bgcolor="#FFDF9F"| ŠVE3
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#FFFFBF"| VB1
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
| AVTInj
| NIZInj
|bgcolor="#DFFFDF"| ITA4
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN8
|bgcolor="#FFDF9F"| ZDA3
|bgcolor="#EFCFFF"| JAPRet
|
|-
! 
! Scuderia Ferrari
| Ferrari 312T2
| Ferrari V12
|bgcolor="#EFCFFF"| ARGRet
|bgcolor="#FFDF9F"| BRA3
|bgcolor="#FFFFBF"| JAR1
|bgcolor="#DFDFDF"| ZZDA2
|bgcolor="#FFFFFF"| ŠPADNS
|bgcolor="#DFDFDF"| MON2
|bgcolor="#DFDFDF"| BEL2
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠVERet
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA5
|bgcolor="#DFDFDF"| VB2
|bgcolor="#FFFFBF"| NEM1
|bgcolor="#DFDFDF"| AVT2
|bgcolor="#FFFFBF"| NIZ1
|bgcolor="#DFDFDF"| ITA2
|bgcolor="#DFFFDF"| ZDA4
| KAN
| JAP
|bgcolor="#FFFFBF"| 1.
|bgcolor="#FFFFBF"| 72
|-
!rowspan="3"| 
!rowspan="3"| Parmalat Racing Team
| Brabham BT45C
|rowspan="3"| Alfa Romeo V12
|bgcolor="#DFDFDF"| ARG2
|bgcolor="#FFDF9F"| BRA3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="3"| 4.
!rowspan="3"| 44
|-
| Brabham BT46
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZZDARet
|bgcolor="#DFDFDF"| MON2
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#DFDFDF"| VB2
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#FFDF9F"| NIZ3
|bgcolor="#FFFFBF"| ITA1
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|
|-
| Brabham BT46B
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#FFFFBF"| ŠVE1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
!rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Parmalat Racing Team
| Brabham BT48
| Alfa Romeo V12
|bgcolor="#EFCFFF"| ARGRet
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#DFFFDF"| JAR6
|bgcolor="#EFCFFF"| ZZDARet
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#DFFFDF"| ITA4
|
|
|
|
!rowspan="2"| 20.
!rowspan="2"| 4
|-
| Brabham BT49
| Ford Cosworth DFV
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KANDNP
| ZDA
|
|
|-
! 
! Marlboro McLaren International
| McLaren MP4B
| Ford Cosworth DFV
|bgcolor="#DFFFDF"| JAR4
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#FFFFBF"| ZZDA1
| SMR
|bgcolor="#000000" style="color:#FFFFFF"| BELDSQ
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#EFCFFF"| VZDARet
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#DFFFDF"| NIZ4
|bgcolor="#FFFFBF"| VB1
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA8
|bgcolor="#FFFFFF"| NEMDNS
|bgcolor="#DFFFDF"| AVT5
|bgcolor="#FFDF9F"| ŠVI3
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#EFCFFF"| LVERet
|
! 5.
! 30
|-
!rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Marlboro McLaren International
| McLaren  MP4/1C
| Ford Cosworth DFV
|bgcolor="#FFDF9F"| BRA3
|bgcolor="#DFDFDF"| ZZDA2
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| SMRRet
|bgcolor="#FFCFCF"| MONDNQ
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#EFCFFF"| VZDARet
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#DFFFDF"| VB6
|bgcolor="#000000" style="color:#FFFFFF"| NEMDSQ
|bgcolor="#DFFFDF"| AVT6
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 10.
!rowspan="2"| 12
|-
| McLaren MP4/1E
| TAG V6 (t/c)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#EFCFFF"| EURet
|bgcolor="#CFCFFF"| JAR11
|
|
|-
! 
! Marlboro McLaren International
| McLaren MP4/2
| TAG V6 (t/c)
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#FFFFBF"| JAR1
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#EFCFFF"| SMRRet
|bgcolor="#FFFFBF"| FRA1
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#DFDFDF"| KAN2
|bgcolor="#EFCFFF"| VZDARet
|bgcolor="#CFCFFF"| ZDA9
|bgcolor="#FFFFBF"| VB1
|bgcolor="#DFDFDF"| NEM2
|bgcolor="#FFFFBF"| AVT1
|bgcolor="#DFDFDF"| NIZ2
|bgcolor="#FFFFBF"| ITA1
|bgcolor="#DFFFDF"| EU4
|bgcolor="#DFDFDF"| POR2
|
|bgcolor="#FFFFBF"| 1.
|bgcolor="#FFFFBF"| 72
|-
! 
! Marlboro McLaren International
| McLaren MP4/2B
| TAG V6 (t/c)
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| PORRet
|bgcolor="#DFFFDF"| SMR4
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#EFCFFF"| VZDARet
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#DFFFDF"| NEM''5
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#FFFFBF"| NIZ1
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
|bgcolor="#FFFFFF"| BELDNS
| EUInj
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|bgcolor="#EFCFFF"| AVSRet
|
! 10.
! 14
|}

Po zaključku športne kariere 
Leta 1979 je ustanovil letalsko družbo Lauda Air. Leta 1993 je bil sprejet v Mednarodni motošportni hram slavnih. Od leta 1996 je bil komentator televizijskih prenosov dirk Formule 1 za nemško televizijsko hišo RTL.

Sklici

Zunanje povezave 
 

Svetovni prvaki Formule 1
Avstrijski dirkači
Avstrijski vozniki Formule 1
Marchovi dirkači Formule 1
BRM-ovi dirkači Formule 1
Ferrarijevi dirkači Formule 1
Brabhamovi dirkači Formule 1
McLarnovi dirkači Formule 1
Strokovni športni komentatorji
Sprejeti v Mednarodni motošportni hram slavnih